St. Joseph Church ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 St. Joseph Church (Owensboro, Kentucky), NRHP-ID 83003651
 St. Joseph Church (Raywick, Kentucky), NRHP-ID 09001142
 St. Joseph Church (Westphalia, Missouri), NRHP-ID 72000726
 St. Joseph Church (St. Joseph, Tennessee), NRHP-ID 84000113

Siehe auch:
 St. Joseph Catholic Church
 St. Joseph Roman Catholic Church
 St. Joseph’s Church
 Josephskirche